Чумако́в (Чумако́ва) — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 
 Чумаков, Алексей Георгиевич (род. 1981) — российский певец, музыкант и телеведущий, сценарист, художник, саунд-продюсер.
 Чумаков, Андрей Петрович (1924—1944) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Чумаков, Валерий Юрьевич (род. 1966) — писатель и журналист.
 
 
 Чумаков, Владимир Николаевич (род. 1957) — советский и российский футболист.
 Чумаков, Григорий Тимофеевич (1913—1993) — Герой Советского Союза.
 Чумаков, Евгений Михайлович (1921—1997) — советский самбист, тренер.
 Чумаков, Константин Михайлович (род. 1952) — американский вирусолог, доктор биологических наук.
 
 Чумаков, Пётр Михайлович (род. 1951) — советский и российский молекулярный биолог, член-корреспондент РАН.
 Чумаков, Роман Васильевич (род. 1984) — российский рэпер, известен как Жиган или Рома Жиган.
 
 
 Чумаков, Хамзат Хасанович (род. 1965) — крупный ингушский общественный деятель и популярный религиозный (исламский) проповедник.
 Чумаков, Юрий Николаевич (1922—2015) — советский и российский литературовед, профессор кафедры русской литературы НГПУ.

 Чумаков-Орлеанский, Владимир Викторович (род. 1962) — советский, российский художник, живописец.



Топонимы 
 Чумаков — хутор в Красногвардейском районе Адыгеи.
 Чумаков — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Чумаков — хутор в Тацинском районе Ростовской области.

Прочее 
 (5465) Чумаков — астероид в Главном поясе.

См. также 
 Чумак
 Чумаченко